Kacper Tomasiak (ur. 20 stycznia 2007 w Bielsku-Białej) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra. Medalista mistrzostw świata juniorów.

W lipcu 2019 w Ruhpolding zdobył złoty medal indywidualnie i brązowy w drużynie na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci. 20 sierpnia 2022 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 36. miejsce w zawodach w Szczyrku, zaś 16 grudnia tego samego roku zdobył pierwsze punkty cyklu dzięki ukończeniu konkursu w Notodden na 19. pozycji. Wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2023. Konkurs indywidualny ukończył na 4. lokacie, zaś w drużynie męskiej zdobył srebrny medal.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Tomasiaka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 26 lutego 2023

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2007
Skoczkowie narciarscy LKS Klimczok Bystra
Ludzie urodzeni w Bielsku-Białej